Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Japanse deelgebieden.

Zie ook
 Vlag van Japan
 Lijst van vlaggen van Japan
 Prefecturen van Japan

 
Japan
Vlaggen